Cannibal Killers Live — концертный альбом, CD/DVD рок-группы Static-X, вышедший 7 октября 2008 года на лейбле Reprise Records.

Об альбоме 
Cannibal Killers Live первый релиз, когда группа выпустила концертный альбом, с содержанием всего живого концерта в Спокан, Вашингтоне. Cannibal Killers Live содержит все официальные видеоклипы группы на тот момент, и сопровождаются компакт-диском, который содержит аудиозапись этого концерта. Был также специальный выпуск, который был доступен только через официальный веб-сайт Static-X. Специальный выпуск включал третий диск, содержащий концерт, снятый в Лос-Анджелесе, в 1997 году.

Список композиций 
Официальный сетлист компакт-диска и DVD с концерта в Спокане, Вашингтоне

Музыкальные видео

Диск 3 (Концерт в Лос-Анджелесе, 1997)

Участники записи 
 Уэйн Статик — вокал, гитара, программирование
 Коити Фукуда — гитара
 Тони Кампос — бас-гитара, бэк-вокал
 Ник Оширо — барабаны
 Кен Джей — барабаны (только на концерте)
 Трипп Эйзен — гитара (только на видео)

Примечания

Ссылки 

Альбомы Static-X
Концертные альбомы 2008 года
Альбомы ню-метала
Альбомы индастриал-метала
Альбомы грув-метала
Альбомы Reprise Records